Открытый чемпионат Люксембурга 2013 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на крытых хардовых кортах.

Турнир-2013 является 23-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Люксембурге с 14 по 20 октября 2013 года. Турнир входил в европейскую зальную серию соревнований, завершающуюся итоговым турниром в Стамбуле.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Каролина Возняцки (№ 9 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Каролина Возняцки выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 21-й за карьеру в туре ассоциации.
 Анника Бек уступает свой дебютный финал в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Штефани Фогт стала первой представительницей Лихтенштейна, победившей на соревнованиях ассоциации в любом разряде.

См. также 
 Открытый чемпионат Люксембурга по теннису
 WTA Тур 2013
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Люксембург
Теннис
Октябрь 2013 года
2013